Гожан — значения:

 Гожан — деревня, Куединский район, Пермский край, Россия
 Гожан — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Ломбес. Округ коммуны — Ош
 Гожан, Вячеслав (род. 1983) — молдавский боксёр, мастер международного класса.